San Marinos MotoGP 1993 kördes den 18 juli på Autodromo Internazionale del Mugello.

500GP

Slutresultat

1993 i Italien
MotoGP-tävlingar 1993
San Marinos MotoGP